Copa Amèrica de futbol
 Copa Amèrica de vela
 Copa Amèrica d'hoquei patins